Honorato Grimaldi (París, 24 de diciembre de 1597-Montecarlo, 10 de enero de 1662) fue el primer príncipe de Mónaco de 1612 a 1662. Fue el único hijo de Hércules I, 16º señor de Mónaco y de su esposa, María Landi de Val di Taro.

Honorato fue el 17º señor de Mónaco entre 1604 y 1612, tras la muerte de su padre cuando apenas tenía seis años, por lo que lo sucedió bajo la regencia de su tío Federico Landi, IV príncipe de Val di Taro.

Honorato se casó el 13 de febrero de 1616 con Hipólita Trivulzio (1600 - 1638), única hija de Carlos Manuel Teodoro Trivulzio, conde de Melzo.

El 14 de septiembre de 1641, durante la guerra franco-española (1635-1659), firmó el Tratado de Péronne con Francia, pasando del protectorado español (Tratado de Tordesillas) al francés. Expulsando a la guarnición española de Mónaco.

Descendencia 

De esta unión nació un único hijo, el príncipe heredero:

 Hércules, marqués de Baux (1623-1651), casado el 4 de julio de 1641 con María Aurelia Spínola.

Ancestros

Príncipes de Mónaco
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Honorato 02